Le Championnat du monde masculin de curling 2011 (nom officiel : Ford World Men's Curling Championship) est la  des championnats du monde de curling (créés en 1959).
La compétition se déroule à Regina au Canada dans le Brandt Centre du  au .

Équipes

Classement Round Robin 

 Légende :    
V = Victoire - D = Défaite - PP = Points pour - PC = Points contre

Résultats 
Les horaires sont donnés selon le fuseau Central Standard Time (UTC-6)

Match 1 
Samedi  13h30

Match 2 
Samedi  19h00

Match 3 
Dimanche  08h30

Match 4 
Dimanche  13h00

Match 5 
Dimanche  19h00

Match 6 
Lundi  8h30

Match 7 
Lundi  13h30

Match 8 
Lundi  19h30

Match 9 
Mardi  8h30

Match 10 
Mardi  13h30

Match 11 
Mardi  19h30

Match 12 
Mercredi  8h30

Match 13 
Mercredi  13h30

Match 14 
Mercredi  19h30

Match 15 
Jeudi  8h30

Match 16 
Jeudi  13h30

Match 17 
Jeudi  19h30

Barrages 

Vendredi  13h30

Play-offs 
La phase finale se dispute entre les quatre meilleures équipes suivant un système Page modifié. Les play-offs opposent le premier au deuxième (play-off 1-2) et le troisième au quatrième (play-off 3-4). Le vainqueur du play-off 1-2 accède directement à la finale pour le titre. Le vaincu affronte alors le vainqueur du play-off 3-4 dans une demi-finale unique délivrant le second billet pour la finale. Le vaincu de ce match affronte enfin le vaincu du play-off 3-4 pour la médaille de bronze.

Jeu  contre  
Vendredi  19h30

Jeu  contre  
Samedi  12h30

Demi-finale 
Samedi  17h00

Médaille de bronze 
Dimanche  12h00

Finale 
Dimanche  17h00

Meilleurs pourcentages des joueurs

Lien externe 
   Site officiel des championnats du monde de curling 2011

2011
Curling masculin
Curling masculin 2011
Masculin Monde 2011
Sport au Canada en 2011
Sport en avril 2011
Événement sportif à Regina